Germantown eller German Town kan syfta bland annat på:

 USS Germantown
 Slaget vid Germantown – utkämpades under Amerikanska självständighetskriget den 4 oktober 1777 i Pennsylvania

Geografi

USA
 Germantown, Kentucky
 Germantown, Maryland
 Germantown, Ohio
 Germantown, Philadelphia
 Germantown, Tennessee
 Germantown, Wisconsin